Plus d'une confession chrétienne a un diocèse à Ottawa :
 le diocèse anglican d'Ottawa ;
 le diocèse catholique d'Ottawa.